Bracha Fuld (militair), een Palmachlid
 Een latere scheepsnaam van de Eliahu Golomb